Restart – band brasiliana
Restart – azienda italiana
Re Start – programma televisivo italiano